Als Grippe werden bezeichnet

– virale Infektionskrankheiten:
 Influenza, echte Grippe
Asiatische Grippe (1957–1958)
 Hongkong-Grippe (1968–1970)
 Russische Grippe 1977/1978
 Russische Grippe (1889–1895) 
 Spanische Grippe (1918–1920)
 Schweinegrippe:
 eine beim Menschen 1976 in den USA epidemisch aufgetretene, durch einen Subtyp des Influenza-A-Virus H1N1 verursachte Infektionskrankheit, siehe Influenza-A-Virus H1N1 #Die „Schweinegrippe“ von 1976
 eine beim Menschen 2009/10 pandemisch aufgetretene, durch einen neuen Subtyp des Influenza-A-Virus H1N1 verursachte Infektionskrankheit, siehe Pandemie H1N1 2009/10
 eine Infektionskrankheit beim Schwein; siehe Schweineinfluenza
 Vogelgrippe:
 hochpathogene Influenza-Virus-Infektion (HPAI), siehe Geflügelpest
 Influenza-A-Virus H5N1, gehäufter Übergang auf den Menschen seit 1997, siehe Vogelgrippe H5N1
 Influenza-A-Virus H5N8, wiederholte Ausbrüche in europäischen Geflügelhaltungen seit 1983, siehe Vogelgrippe H5N8
 Influenza-A-Virus H7N9, gehäufter Übergang auf den Menschen seit 2013, siehe Vogelgrippe H7N9
 Grippaler Infekt, siehe Erkältung

– Familiennamen:
 Peter Grippe (1912–2002), amerikanischer Künstler
 Ragnar Grippe (* 1951), schwedischer Musiker und Komponist

– Sonstiges:
 Grippe, Musikalbum der US-amerikanischen Post-Hardcoreband Jawbox (1991)

Siehe auch: